Андре Ллойд Миллер (; род. 19 марта 1976 года в Лос-Анджелесе, штат Калифорния) — бывший американский профессиональный баскетболист, разыгрывающий защитник, за свою карьеру выступавший в 9 разных клубах Национальной баскетбольной ассоциации. За 17-летнюю карьеру в НБА пропустил из-за травмы всего три матча. Занимает 12-е место по количеству передач за карьеру в НБА (8524). Входит также в топ-25 количеству проведённых матчей (1304) и топ-50 по количеству перехватов за карьеру в НБА (1546).

Биография 
Миллер четыре года учился в университете Юты и выступал за университетскую баскетбольную команду. В 1998 году он помог команде выйти в финал чемпионата NCAA. Его партнёрами в колледже были будущие игроки НБА, Кит Ван Хорн и Майкл Долеак. В своём последнем сезоне в колледже Миллер был включён в первую сборную звёзд студенческого чемпионата по версии Associated Press. Миллер получил степень бакалавра наук по социологии.

На драфте НБА 1999 года Миллер был выбран под 8-м номером командой «Кливленд Кавальерс». В своём первом сезоне на профессиональном уровне он в среднем за игру набирал 11.1 очков и делал 5.8 передач, по итогам сезона был включён в первую сборную новичков НБА. За три года в «Кавальерс» Андре стал одним из ведущих игроков команды, регулярно отдавал партнёрам результативные передачи и часто сам завершал атаки. В сезоне 2001/2002 он делал дабл-дабл в среднем за игру (16,5 очков и 10,9 передач), единственный пока в его карьере.

30 июля 2002 года Миллера вместе с Брайантом Ститом обменяли в «Лос-Анджелес Клипперс» на перспективного 20-летнего форварда Дариуса Майлза и Харольда Джеймисона. В Лос-Анджелесе Миллер провёл всего один сезон, после чего в качестве свободного агента подписал контракт с «Денвер Наггетс», одной из слабейших на тот момент команд НБА. Вместе с многообещающим новичком Кармело Энтони Миллер стал одним из лидеров команды и в сезоне 2003/2004 помог «Наггетс» впервые с 1995 года выйти в плей-офф НБА, для самого Андре это также был первый опыт участия в плей-офф. В составе «Наггетс» Миллер трижды играл в плей-офф, все три раза команда уступала в первом раунде.

19 декабря 2006 года Миллера и Джо Смита обменяли в команду «Филадельфия-76» на Аллена Айверсона. Как и во всех своих предыдущих командах в «Севенти Сиксерс» Андре является основным разыгрывающим защитником. Летом 2009 года у него закончился контракт с клубом. 24 июля 2009 года Миллер как свободный агент подписал контракт на три года с командой «Портленд Трэйл Блэйзерс», по которому он получит 21 миллион долларов.

23 июня 2011 года, в день драфта, в результате трёхстороннего обмена Миллер вернулся в «Денвер Наггетс». 20 февраля 2014 года в результате трёхстороннего обмена с участием «Наггетс» и «Севенти Сиксерс» перешёл в «Вашингтон Уизардс».

В составе сборной США Миллер впервые выступил на чемпионате мира 1997 года среди юношей до 21 года, где его команда заняла пятое место. Дважды, в 1998 и 2001 годах, становился победителем Игр доброй воли. В последний раз играл за сборную на чемпионате мира 2002 года, где американцы заняли 6-е место.

Статистика

Статистика в НБА

См. также 
 Список 50 лидеров НБА по передачам за всю историю лиги
 Список 50 лидеров НБА по перехватам за всю историю лиги
 Список игроков НБА, сыгравших 1000 игр и более

Примечания

Ссылки 

Баскетболисты США
Игроки «Кливленд Кавальерс»
Игроки «Лос-Анджелес Клипперс»
Игроки «Денвер Наггетс»
Игроки «Филадельфия Севенти Сиксерс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Вашингтон Уизардс»
Игроки «Сакраменто Кингз»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Сан-Антонио Спёрс»